Fensalir Noords mythologisch hemels paleis
Fensal (Titan), methaanzee